Příjmení Karimov nosí více významných osobností:

 Azer Karimov (* 1953) – zástupce Evropského centra diaspory
 Gulnara Karimovová (* 1972) – uzbecká politička, vysokoškolská pedagožka a zpěvačka
 Lola Karimovová (* 1978) – uzbecká velvyslankyně při UNESCO
 Islam Karimov (1938–2016) – prezident Uzbekistánu v letech 1991–2016
 Sergej Karimov (1986–2019) – německo-kazašský fotbalový obránce